Quanshan bezeichnet:

 Quanshan (泉山区), Stadtbezirk von Xuzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Quanshan (Minqin) (泉山镇), Großgemeinde im Kreis Minqin der Stadt Wuwei in der chinesischen Provinz Gansu
 Quanshan (Jining) (泉山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jining von Ulanqab im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, Volksrepublik China
 Quanshan (Tianjia’an) (泉山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Tianjia’an von Huainan in der chinesischen Provinz Anhui
 Quanshan (Zhaoyuan) (泉山街道), Straßenviertel der Stadt Yantai in der chinesischen Provinz Shandong